Il doppio del WTA German Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Isabelle Demongeot e Nathalie Tauziat erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale Lise Gregory e Gretchen Magers.

Elizabeth Smylie e Janine Tremelling hanno battuto in finale 5–7, 6–3, 6–2 Lise Gregory e Gretchen Magers.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Elizabeth Smylie /  Janine Tremelling (campionesse)
 Mercedes Paz /  Tine Scheuer-Larsen (secondo turno)

 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (quarti di finale) 
 Nathalie Herreman /  Dianne van Rensburg (semifinali) 
 Lise Gregory /  Gretchen Magers (finale) 
 Brenda Schultz /  Andrea Temesvári (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

WTA German Open 1989